«Надин» () — кинофильм.

Сюжет 
Надин оказывается свидетельницей убийства, ей приходится убегать как от полиции, так и от убийц. На помощь приходит её бывший муж, оба они оказываются вовлечёнными в различные приключения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы США 1987 года
Фильмы по сценариям Роберта Бентона
Фильмы Роберта Бентона